Seeleiten heißen folgende geographischen Objekte: 

 Seeleiten (Amerang), Ortsteil der Gemeinde Amerang, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Seeleiten (Seehausen am Staffelsee), Ortsteil der Gemeinde Seehausen am Staffelsee, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Seeleiten (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Seeleiten (Vogtareuth), Ortsteil der Gemeinde Vogtareuth, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Seeleiten (Waging am See), Ortsteil des Marktes Waging am See, Landkreis Traunstein, Bayern

 Seeleiten (Gemeinde Moosdorf), Ortschaft von Moosdorf, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Seeleiten (Gemeinde St. Pantaleon), Ortschaft von St. Pantaleon, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Seeleiten (Gemeinde Weyregg), Ort in Weyregg am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Seeleiten (Gemeinde Kuchl), Ort bei Kuchl, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Seeleiten (Gemeinde Seeham), Rotte in der Gemeinde Seeham, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg